LRO steht für:
 Lunar Reconnaissance Orbiter, eine Mondsonde der NASA
 Left-to-Right Override, ein bidirektionales Steuerzeichen
 Landkreis Rostock (Kfz-Kennzeichen)

Abkürzung